Левиафа́н (, совр. , ливъята́н — «скрученный, свитый»; совр. значение — «кит»):

 Левиафан — библейское морское чудовище-змей, упоминаемый в Ветхом Завете.
 Левиафан — бывший псевдоним рестлера WWE Дэйва Батиста.

Места 
 8813 Leviathan — астероид главного пояса.
 «Левиафан» — газовое месторождение на шельфе Средиземного моря.

Зоология 
 Левиафан Мелвилла () — вымерший кашалот эпохи миоцена.
 Левиафан  — синонимическое название рода мастодонты.

Искусство, развлечения, СМИ 
 Основная статья: 

 Комиксы, аниме
  — комикс Питера Блегвада.
  — комикс Яна Эдгинтона и Д’Израэли.
  — аниме 2013 года.

 Литература
 «Левиафан» — трактат английского философа Томаса Гоббса о могуществе государства; полное название «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651).
 «Книга Левиафана» — 4-я часть книги американца Антона Лавея «Сатанинская библия» (1969).
 «Левиафан» — книга дневников Михаила Гробмана, летопись художественной жизни Москвы с более 1500 именами (1963—1971; изд. 2002).
 «Левиафан» — последняя книга трилогии американцев Р. А. Уилсона и Роберта Ши «Иллюминатус!» (1975).
 «Левиафан» — роман Бориса Акунина из цикла об Эрасте Фандорине (1998).
 «Левиафан» — трилогия американо-австралийского писателя-фантаста Скотта Вестерфельда (2009—2012).
 «Левиафан» — роман из трилогии американо-австралийского писателя-фантаста Скотта Вестерфельда (2009).
 «» — первая книга в серия научно-фантастических произведений «Пространство» под авторством Джеймса Кори.
 «» — седьмой роман американского писателя Пола Остера, опубликованный издательством «Викинг-пресс» в 1992 году.
 «Левиафан: Несанкционированная биография Сиднея» — книга  1999 года.
 «Левиафан» — книга  2007 года о китобойном промысле.
 «Левиафан» (или кит) — книга 2008 года .

 Фильмы
 «» — кинофильм, 1962, Франция, режиссёр Леонард Кейжель.
 «Левиафан» — кинофильм, 1989; США, Италия; режиссёр Джордж Косматос.
 «» — фильм 2012 года о рыбной промышленности Северной Америки.
 «Левиафан» — кинофильм, 2014, Россия; режиссёр Андрей Звягинцев.

 Музыка
 Leviathan — второй студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Mastodon.
 Leviathan — семнадцатый студийный альбом шведской симфоник-метал-группы Therion.
 Leviathan II — восемнадцатый студийный альбом шведской симфоник-метал-группы Therion.
 Leviathan — четвёртый мини-альбом шотландской пауэр-метал/фолк-метал группы Alestorm.

Наука и техника 
 «Левиафан» — одно из названий британского тяжёлого танка Mark I.
 «Левиафан» — телескоп, построенный в 1845 году.
  — потоковый шифр.

 Корабли
 «Левиафан» — американский трансатлантический лайнер, бывший немецкий лайнер «Фатерлянд».
 «Левиафан» — названия корабля «Грейт Истерн» до его продажи Great Eastern Ship Company и спуска на воду.
  — названия кораблей флота Великобритании.

Прочее 
 Левиафан — тип живых космических кораблей в фантастическом сериале «На краю Вселенной».
 Левиафаны — живые авианосцы инопланетной расы Читаури, появившихся в фильме «Мстители».
 Левиафан — тип живых космических кораблей зергов в игре StarCraft.
 Левиафан — повелитель Ада в англо-американском фильме ужасов «Восставший из ада 2» (1988).
 Левиафан — один из семи Зверей (Фиолетовый) в цикле русского писателя-фантаста Ника Перумова «Семь зверей Райлега» (2007—2011).
 «Левиафан» — название оружия главного героя (Кратоса) в компьютерной игре God of War.
 «Левиафан» — название сильного танка на событие хэллоуин 2017 в игре World of Tanks.
 Левиафан — террористическая организация в комиксах Marvel.
 «Левиафан» — класс крупных морских хищников в игре «Subnautica».
 «Левиафан» — флот-улей тиранидов в мире Warhammer 40,000.
 «Левиафан» — корабль императора Калуса в игре Destiny 2.
 «Левиафан» — класс бронемобилей в игре Crossout.

См. также 

 Морской змей | Змей (мифология) | Чудо-юдо | Космический змей
 Нафавел — палиндром от Левиафана (Leviathan).